Der Ausdruck Dogge bezeichnet:

 verschiedene Hunderassen, siehe Liste der Haushunde, in der Urform der später umbenannte „Englische Hund“, siehe Deutsche Dogge
 eine Aufbewahrungsart für Garn, s. Strang (Textil)
 den Fuß einer Bank

Siehe auch: